Schmalhof ist der Ortsname von

 Schmalhof (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Schmalhof (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen  an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Schmalhof (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Šmolovy (Schmalhof), Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien 

Siehe auch:
 Schmalhofer